Das WTA Championships 1996 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen im Madison Square Garden in New York City. Es war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 18. bis 24. November 1996 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Martina Hingis mit 6:3, 4:6, 6:0, 4:6 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Lindsay Davenport / Mary Joe Fernández mit 6:3 und 6:2 gegen Jana Novotná / Arantxa Sánchez Vicario.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan